Торіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Торіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Торіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн